Ruta Provincial 17 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 17, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 17, ruta provincial de Misiones, Argentina.
Ruta Provincial 17, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.
Ruta Provincial 17, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.